Миниљас има више значења:

 Миниљас (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Миниљас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Миниљас (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Миниљас, Ла Гарита (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Миниљас (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику